Бентонвил има више значења:
 Бентонвил (Охајо)
 Бентонвил (Арканзас)